Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Omar Camporese e Goran Ivanišević che hanno battuto in finale Luke Jensen e Laurie Warder 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (primo turno)
 Jim Courier /  Patrick McEnroe (primo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)

 Wayne Ferreira /  Danie Visser (primo turno)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (primo turno)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (finale)
 Jeremy Bates /  Nick Brown (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1991